Matthias Laurenz Gräff (ook Matthias Laurenz Gräff Ilpenstein; geboren 19 juli 1984) is een Oostenrijkse academische schilder, privéhistoricus, politicus, politiek activist en organisator van het onpartijdige platform "Dialog im Kamptal". Zijn politieke schilderijen worden gepubliceerd in nationale en internationale boeken, tijdschriften en blogs.

Leven en werk

Familie

Matthias Laurenz Gräff werd geboren in een kunstenaarsfamilie en groeide op in Neder-Oostenrijk en Wenen. Hij is het kind van de academische schilder Helmuth Gräff en de kunstprofessor Martina Maria Elisabeth Gräff, dochter van de architect Richard Gach en kleindochter van de chemicus Richard Henke. De voorouders van Gräff waren altijd politiek actieve en religieuze vrije denkers.

In 2013 was Gräff medeoprichter van de wereldwijde familievereniging "Familienverband Gräff-Graeff e. V." en in het daaropvolgende jaar organiseerde hij de wereldwijde familiereünie "530 jaar Graeff" in het oude voorouderlijk kasteel Kornberg in Stiermarken.

Kunst
Matthias Laurenz Gräff studeerde schilderkunst aan de "Universität für Angewandte Kunst" in Wenen en studeerde af in 2008. In zijn werk combineert hij een bepaald expressionisme met invloeden uit de Popart, met expressie in vele genres: historische, politieke, religieuze, stedelijke of landelijke landschappen, naakten, portretten en stillevens, inclusief vanitas.

In 2010 ontving hij de "Adolf Peschek-prijs" van de "St. Pöltner Künstlerbund". Twee jaar later schilderde Gräff het wijnetiket van het Rode Kruis uit Neder-Oostenrijk. In 2013 creëerde Gräff het officiële beeld van de zustersteden Gars am Kamp en Gars am Inn om het partnerschap te vieren.

In 2014 gaf de gemeente Gars am Kamp Matthias Laurenz Gräff de opdracht om drie schilderijen te maken voor het wijnlabel "Garser Wein 2014". Een lokale zakenman boycotte de publicatie van de wijnetiketten met een halfnaakte vrouw en veroorzaakte een klein mediaschandaal in Oostenrijk.

In 2015 en 2017 organiseerde Gräff artiestenbijeenkomsten met de muzikanten Nick Simper en Don Airey van Deep Purple in Wenen. In 2017 exposeerde hij samen met muzikant Roger Glover op de tentoonstelling “50 Years Deep Purple. Kunst en geschiedenis” in Keulen.

In 2017 organiseerde hij een non-profitcampagne voor mensen met polyneuropathie (een algemene term voor verschillende ziekten van het perifere zenuwstelsel) bij WUK Wenen.

Gräffs verschillende schilderthema's worden ook internationaal gebruikt, bijvoorbeeld door de politicoloog en onderzoeker buitenlands beleid Asle Toje, lid van het Noors Nobelcomité.

Politiek

Kunst en politiek
Sinds 2015 werkt Matthias Laurenz Gräff ook aan beelden van hedendaagse politiek en maatschappijkritiek, die herhaaldelijk worden gebruikt in nationale en internationale politieke tijdschriften, blogs en boeken. Belangrijke onderwerpen zijn antifascisme, socialisme, anti-nationalistisch, pro-Europees, liberalisme en traditionalisme. Daarbij pakt Gräff zowel nationale als mondiale vraagstukken en persoonlijkheden aan.Kunst en politiek. Hij houdt zich ook bezig met sociaal-politieke kwesties en kritische processen in verband met de Oostenrijkse samenleving en politiek.

Voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 creëerde Gräff een pro-Europees schilderij in samenwerking met de Oostenrijkse NEOS-partij.

Het "Erich Maria Remarque -Friedenszentrum Osnabrück" schrijft over hem: Gräff vertegenwoordigt consequent humanistische, anti-nationalistische en pro-Europese attitudes, zowel in zijn werk als in verschillende uitwisselings- en discussieprogramma's die hij heeft.

Dialog im Kamptal
In 2019 richtten Matthias Laurenz Gräff en Georgia Kazantzidu het partijloze platform "Dialog im Kamptal" (Dialog in Kamptal) op als een privé-initiatief voor politieke communicatie en participatie in zijn kunstatelier. De evenementen zijn bedoeld om informatie te verstrekken over belangrijke politieke en sociale kwesties, om meningen uit te wisselen en om een dialoog te voeren. Sprekers waren onder meer politici en diplomaten zoals Erhard Busek, Karin Kneissl, Hannes Swoboda, Karl von Habsburg-Lotharingen, Emil Brix en Wolfgang Petritsch.

Politicus
Gräff is sinds 2022 politiek actief als gemeenschap vertegenwoordiger voor de liberale NEOS-partij in Gars am Kamp. Hij is kandidaat bij de Neder-Oostenrijkse deelstaatverkiezingen in 2023, en hier als kandidaat voor het regio Waldviertel en topkandidaat in de district Horn.

Oostenrijks kunstschilder